La Coupe de France de rugby à XIII 1940 est organisée durant la saison 1939-1940. La compétition à élimination directe met aux prises huit clubs français. Il n'y a pas de vainqueur puisque la France s'engage dans la Seconde Guerre mondiale deux jours avant la demi-finale entre Pau et Carcassonne.

Tableau final

Notes et références

Bibliographie 
Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence. Ceux utilisés pour la rédaction de cet article sont suivis du symbole .
Ouvrages généraux
  

1940
Rugby à XIII en France en 1940